Ю́рий Ши́лов: Шилов, Юрий Алексеевич (род. 1949) — украинский писатель, славянофил, создатель неакадемической исторической теории.